Lohra steht für:
 Lohra, Gemeinde im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Lohra, Volk in Indien
 Großlohra, Gemeinde im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Friedrichslohra und Münchenlohra, Ortsteile der Gemeinde Großlohra
 Burg Lohra (auch Amt Lohra), Burg in der Gemeinde Großlohra
 Grafschaft Lohra, ehemalige Grafschaft in Thüringen um Großlohra
 Kloster Lohra, ehemaliges Kloster in Münchenlohra
Siehe auch:
 Lora